Andreas Andersson (ur. 1974) – szwedzki piłkarz
 Andreas Andersson (ur. 1979) – szwedzki hokeista
 Andreas Andersson (ur. 1991) – szwedzki piłkarz